Келли Барретт (; ) — американская актриса телевидения, кино и мюзиклов.

Биография 
Келли Барретт родилась 26 января 1984 года в городе Верджиния-Бич, штат Виргиния, США. Окончила художественную школу, а затем университет искусств в Филадельфии.

В 2002 году Келли дебютировала в кино. В 2008 году она участвовала во внебродвейском мюзикле «Рок на века». Также играла в постановках «Эйс» (2006—2007), «Королевская семья» (2009), «Доктор Живаго» (2015) и других.

В 2017 году сыграла Марию Касл в сериале «Каратель». В 2018 году сыграла главную роль в мюзикле «Эмма». В 2019 году сыграла Лайзу Минелли в сериале «Фосси/Вердон».

Личная жизнь 
26 октября 2014 года вышла замуж за актёра Джаррода Спектора.

Фильмография

Примечания

Ссылки